Wiethaus ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wiethaus (1809–1865), deutscher Jurist und Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung
 David Wiethaus (1768–1854), deutscher Verwaltungsbeamter
 Julius Wiethaus (1806–1863), deutscher Landrat und Abgeordneter
 Otto Wiethaus (1842–1918), deutscher Ingenieur, Industrieller und Politiker